Зелена Ро́ща —  село в Україні, у Сумському районі Сумської області. Населення становить 37 осіб. Орган місцевого самоврядування — Сульська сільська рада.

Географія  
Село Зелена Роща знаходиться на відстані 1 км від села Сула. Поруч проходить автомобільна дорога .

Посилання 
 Погода в селі Зелена Роща 

Села Сумської області
Населені пункти Сумського району